Mohamed Hamza (né en 1995), footballeur algérien
Mohamed Hamza (né en 2000), escrimeur égyptien